Szymborski ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Szymborski (* 1945), polnischer Politiker
 Ludwig von Szymborski (1799–1856), deutscher Jurist und Politiker

siehe auch
 Szymborska